Wollert Konow är namnet på fyra norska politiker: 

 Wollert Konow (1779–1839), norsk stortingsrepresentant från Bergen i perioderna 1815–1817 och 1827–1829

 Wollert Konow (1809–1881), norsk stortingsrepresentant från Bergen, vald från Søndre Bergenhus amt i perioden 1854–1856
 Wollert Konow (1845–1924), norsk statsminister från 1910 till 1912
 Wollert Konow (1847–1932), norsk lantbruksminister från 1900 till 1903